Анци́ферово — топоним в России.

Владимирская область 
 Анциферово — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Анциферово — деревня в Великоустюгском районе.
 Анциферово — деревня в Сосновском сельском поселении Вологодского района. 
 Анциферово — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района.
 Анциферово — деревня в Вытегорском районе.

Костромская область 
 Анциферово — деревня в Буйском районе.
 Анциферово — деревня в Галичском районе.

Красноярский край 
 Анциферово — деревня в Енисейском районе.

Московская область 
 Анциферово — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Анциферово — остановочный пункт Московской железной дороги в Орехово-Зуевском районе.

Новгородская область 
 Анциферово — село в Анциферовском сельском поселении Хвойнинского района.
 Анциферово — деревня в Анциферовском сельском поселении Хвойнинского района.

Псковская область 
 Анциферово — деревня в Локнянском районе.
 Анциферово — деревня в Пыталовском районе.

Рязанская область 
 Анциферово — деревня в  Клепиковском районе.

Тверская область 
 Анциферово — деревня в Ржевском районе.

Ярославская область 
 Анциферово — деревня в Любимском городском поселении Любимского района.
 Анциферово — деревня в Осецком сельском поселении Любимского района.
 Анциферово — деревня в Ростовском районе.